Mainzer Straße 21.jpg

|}

Weblinks

Einzelnachweise 

Neustadt-Süd (Köln)
Baudenkmaler Koln NeustadtSud